

Prénom ou patronyme 
Barthélemy, Barthelemy (prononcé [] ou []) et Barthélémy sont des prénoms masculins d'origine araméenne (biblique), et également des noms de famille. Nom d'un apôtre, ce prénom vient de l'araméen Bar Tolmai, « fils de Tolmaï », ce dernier nom étant sans doute une adaptation du nom grec Ptolemaios, « Ptolémée ». Barthélemie au féminin.

Prénom

Forme Barthélemy

Forme Barthelemy

Forme Barthélémy

Variantes linguistiques 

Voici quelques variantes des prénoms Barthélemy, Barthelemy et Barthélémy :
 allemand :  ;
 anglais :  ;
 catalan : Bartomeu ;
 corse : Bartulumeu ;
 espagnol :  ;
 français : Barthélemi, Barthélémi,  et , diminutif  et leurs variantes locales en langue d'Oc en usage au  : Bourtoumine et Bourtomine ;
 grec moderne : Βαρθολομαίος (Vartholoméos) ;
 hongrois : Bertalan, Bartal, Bartos, Bartó ;
 italien :  ;
 occitan, niçois/nissart : Berthoumieu, Bertoumieu ;
 poitevin : Brtoumàé ;
 polonais : , Bartosz, diminutif Bartek ;
 portugais :  ;
 russe : Varfolomeï (Варфоломей) ;
 slovaque, tchèque : Bartolomej ;
 slovène :  Bartolomej, Jernej, diminutif Nejc.

Popularité du prénom 
En France, le nom est associé à un massacre : le massacre des protestants de Paris le , jour de la Saint-Barthélemy.

Saints chrétiens

Autres ecclésiastiques 
 Barthélemy (-1308), évêque français d'Autun
 Barthélemy de Pise (1338-1401), franciscain
 Barthélemy de Spina (vers 1478-1547), théologien dominicain italien
 Barthélemy l'Anglais, franciscain du 
 Barthélemy le Petit, apôtre de l'Arménie, dominicain du 
 Barthélemy, cardinal champenois du

Patronyme 

 Anatole de Barthélemy (1821-1904), archéologue et numismate français ;
 Antoine Barthélemy (1766-1832), avocat et homme politique belge ;
 Antoine-Auguste Barthélémy (1802-1886), homme politique français ;
 Antoine Sauvaire de Barthélemy (1800-1875), un homme politique français ;
 Antonin Barthélemy (1888-1960), sculpteur français ;
 Antonin Barthélemy, pseudonyme utilisé occasionnellement par Antonin Proust (1832-1905), homme politique français, journaliste et historien de l'art ;
 Auguste Marseille Barthélemy (1796-1867), poète satirique français ;
 Blaise Barthélémy (1738-1819), sculpteur français ;
 Charles Barthélemy de Saint-Fief (1752-1841), général de brigade français ;
 Charles Barthélemy (1825-1888), écrivain français ;
 Claude Barthélemy (1945-2020) joueur de football international haïtien ;
 Claude Barthélemy (1956-), musicien français ;
  ;
 Édouard de Barthélemy (1830-1888), auditeur du Conseil du sceau des titres et historien français ;
 Émilien Barthélemy (1885-1965), peintre français ;
  (1823–1855), révolutionnaire français ;
 Emmanuel Barthélemy, (1804-1880), homme politique français, maire de Marseille ;
 Franck Barthélémy (1965-), footballeur français.
 François Barthélemy (1747-1830), homme politique français ;
 Georges Barthélemy (1882-1933), homme politique français ;
 Georges Barthélemy (1884-1976), dramaturge et librettiste français ;
 Georges Barthélemy (1897-1944), homme politique français ;
 Gérard Barthélémy, dit Barthélémy (1937-2002), peintre français ;
 Henri Barthelemy (1884-1977) illustrateur français ;
 Honoré Barthélémy (1891-1964), cycliste français ;
 Jacques-Eugène Barthélémy (1799-1882), architecte français ;
 Jean Joseph Barthélémy (1801-1863), homme politique français ;
 Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795), académicien français ;
 Joseph Barthélemy (1874-1945), homme politique français ;
  ;
 Mimi Barthélémy (1939-2013), femme de lettres haïtienne ;
  ;
 Patrick Barthélémy (1963-), joueur français de rugby à XV ;
 Pierre Barthélémy, journaliste scientifique français ; 
 Pierre Barthélemy (), prêtre français de Marseille ;
 Pierre Sauvaire de Barthélémy (1870-1940), écrivain et explorateur français ;
 René Barthélemy (1889-1954), ingénieur français, co-inventeur de la télévision ;
 Romain Barthélémy (1990-), joueur français de rugby à XV ;
 Soazig Barthélemy (1989-), entrepreneure sociale française ;
 Victor Barthélemy (1906-1985), homme politique français.

Toponymie 

 .

Autre 
 Barthélémites, ordre religieux

Référence

Lien externe 
 

Patronyme français
Homonymie de prénom